Lone Pine Lake ist der Name folgender Stillgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Lone Pine Lake (Inyo County) in Kalifornien 
 Lone Pine Lake (Modoc County) in Kalifornien 
 Lone Pine Lake (Colorado) in Colorado 
 Lone Pine Lake (Idaho) in Idaho 
 Lone Pine Lake (Michigan) in Michigan 
 Lone Pine Lake (Crow Wing County) in Minnesota 
 Lone Pine Lake (Otter Tail County) in Minnesota 
 Lone Pine Lake (South Carolina) in South Carolina 
 Lone Pine Lake (Douglas County) in Washington 
 Lone Pine Lake (Lincoln County) in Washington 
 Lone Pine Lake (Polk County) in Wisconsin 
 Lone Pine Lake (Vilas County) in Wisconsin